Детскосельский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1930 годы.

Административный центр — город Детское Село.

Площадь территории — 1710 км². Население — 75 735 человек (в 1926 году).

Образование района 
Детскосельский район образован 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области. В состав района были включены следующие административные единицы:

а) из Троцкого уезда Ленинградской губернии:
 Детскосельская волость — полностью (16 сельсоветов);
 из Лисинской волости — 7 сельсоветов;
 из Красносельской волости — Виттоловский и Талликовский сельсоветы;
 из Глебовской волости — Порожский и Слудицкий сельсоветы;

б) из Новгородского уезда Новгородской губернии:
 Дубовикский сельсовет Тёсовской волости.

Первоначально Детскосельский район был включён в состав Ленинградского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 
Первоначально район был разделён на 29 сельсоветов:
 Анноловский
 Большекузьминский
 Большепулковский
 Васильевский
 Введенский
 Виттоловский
 Войскоровский
 Вырицкий
 Гуммолосаровский
 Дубовикский
 Ёглинский
 Каменский
 Машинский
 Менделево-Коккелевский
 Минский
 Московско-Славянский
 Перелесинский
 Песковский
 Погинский
 Подгорно-Пулковский
 Покровский
 Порожский
 Редкокузьминский
 Слудицкий
 Сусанинский
 Талликовский
 Тярлевский
 Фёдоровский
 Шушарский

Население 
В районе проживали 75 735 человек, в том числе в сельской местности — 39 997 чел., из них:
 русские — 21 630 чел.
 финны — 17 116 чел.
 эстонцы — 243 чел.

Упразднение района 
Район был упразднён Постановлением Президиума ВЦИК от 10 октября 1930 года. Территория района была распределена следующим образом:
 в состав одновременно образованного Ленинградского Пригородного района включены Большекузьминский, Большепулковский, Виттоловский, Гуммолосаровский, Московско-Славянский, Перелесинский, Песковский, Редкокузьминский, Талликовский, Тярлевский, Шушарский сельсоветы;
 в состав одновременно образованного Тосненского района включены Войскоровский, Дубовицкий, Каменский, Машинский, Погинский, Фёдоровский сельсоветы;
 в состав Красногвардейского района — Антропшинский, Вырицкий, Менделево-Коккелевский, Минский, Покровский, Порожский, Слудицкий, Сусанинский сельсоветы.
В настоящее время территория бывшего Детскосельского района частью входит в состав Санкт-Петербурга, частью — в состав Гатчинского и Тосненского районов.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области